Bruner kan som auktorsförkortning betyda:

 Lawrence Bruner
 Stephen Cole Bruner
 Jerome Bruner

Robotskapade auktorsförkortningar